Финал Кубка УЕФА 1995 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1994/95, 24-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 3 мая на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. Ответный матч состоялся 17 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В матче встретились итальянские «Парма» и «Ювентус».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1994/1995

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

Лига Европы УЕФА 1995
Лига Европы УЕФА 1995
1995
Кубок УЕФА
Международные соревнования по футболу в Италии
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане
Май 1995 года
Спорт в Италии в 1995 году
События 3 мая
События 17 мая
Спортивные соревнования в Парме